Kloster Marienmünster steht für:

 Kloster Maria Münster bei Worms, Rheinland-Pfalz
 Abtei Marienmünster in Marienmünster, Nordrhein-Westfalen